Balsas, folyó Mexikóban
Balsas, település Brazíliában, Maranhão államban
Balsas kanton, kanton Ecuadorban, El Oro tartományban
Balsas körzet, körzet Peruban, Amazonas megyében, Chachapoyas tartományban
Balsas, település Peruban, Amazonas megyében, Chachapoyas tartományban, Balsas körzetben